

Ereignisse 
 742: Die Stadt Erfurt wird erstmals urkundlich erwähnt.
 744: Das Kloster Fulda wird im Auftrag von Bonifatius durch seinen Schüler Sturmius, einem Benediktinermönch, gegründet.
 748: Karl der Große wird geboren.

Weblinks